В одиночному розряді тенісного турніру Clairol Crown 1979, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1979 року, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Діанне Фромгольтц 3-6, 6-3, 6-1.

Основна сітка

Посилання 

Clairol Crown